Hunt to Kill (br: Caçada Implacável) é um filme canadense de 2010 do gênero ação. Estrela a lenda da luta-livre Steve Austin, Gil Bellows e Eric Roberts. Foi dirigido por Keoni Waxman.

Sinopse 
Quando a filha de Jim (Steve Austin) é sequestrada na adolescência, ele é forçado a liderar um bando de assassinos impiedosos ao deserto, para recuperar a sua quota de um escore de assalto em falta. A fim de resgatar sua filha, Jim deve usar sua marca única de habilidades de sobrevivência para enganar os sequestradores antes que seja tarde demais. HUNT matar é uma ação embalada adrenalina sobre uma operação o homem aos seus instintos mais primitivos para salvar a única coisa que ele está disposto a morrer por sua filha.

Elenco 
 Steve Austin.... Jim Rhodes
 Marie Avgeropoulos.... Kim Rhodes
 Gil Bellows.... Banks
 Gary Daniels.... Jensen
 Michael Eklund.... Geary
 Eric Roberts.... Lee Davis
 Michael Hogan.... Lawson
 Adrian Holmes.... Crab
 Brent Stait.... Walt
 Donnelly Rhodes.... Sheriff Westlake

Filmes do Canadá de 2010
Filmes de ação do Canadá
Filmes em língua inglesa